Рендуфе (порт. Rendufe) — топоним.

 Рендуфе (Амареш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 Рендуфе (Гимарайнш) — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Рендуфе (Понте-де-Лима) — фрегезия в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.